Bicicleta tot terreny (del seu nom en anglès MounTain Bike), bicicleta dissenyada per a rutes de muntanya
 Vaixell torpediner a motor (del seu nom en anglès Motor Torpedo Boat), torpediner ràpid, sobretot de la flota del Regne Unit
 MTB-82 (de l'acrònim en rus Московский ТроллейБус transliterat Moskovskii TrolleiBus), troleibús fabricat a la Unió Soviètica
 Bacil de Koch (de la seva nomenclatura binomial Mycobacterium TuBerculosis), eubacteri responsable de la tuberculosi
 Bacteri magnetotàctic (del seu nom en anglès MagnetoTactic Bacterium), bacteri que té la propietat d'alinear-se amb el camp magnètic terrestre